«Chemistry» — третій студійний альбом британського гурту «Girls Aloud». Випущений у 2005 році.

Списки композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2005
Альбоми Girls Aloud
Грудень 2005